Eickel bezeichnet:
 Wanne-Eickel, 1926–1974 kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen 
 Stadtbezirk Eickel der Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen
 Herne-Eickel, Stadtteil im Stadtbezirk Eickel, Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen
 Eickel Pils, Produkt der ehemaligen Brauerei Hülsmann im Stadtteil Eickel
 Eickel (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Eickel ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Ferdinand Eickel (1897–1980), deutscher NSDAP-Funktionär, Landrat des Kreises Büren
 Franz Christoph von Hanxleden zu Eickel († 1770), Generalvikar und Domherr in Münster und Minden
 Hermann Caspar von Hanxleden zu Eickel († 1760), Domherr in Münster und Minden
 Jürgen Eickel (* 1935), deutscher Informatiker 
 Leopold von Hanxleden zu Eickel (1736–1790), Domherr in Münster 
 Paul Karl von Hanxleden zu Eickel, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Eikel